Gisselsvampar eller pisksvampar (Chytridiomycota) är en division i svampriket som huvudsakligen består av encelliga arter, vilka lever i sötvatten eller våt jord och har flagellerade sporstadier. Troligtvis utvecklades gisselsvampar evolutionärt antingen som systergrupp till kopplingssvampar (Zygomycota) eller som systergrupp till alla andra svampar. Det finns även en teori som hävdar att gisselsvampar är en parafyletisk grupp, alltså att vissa medlemmar i gruppen är närmare släkt med kopplingssvampar än med andra gisselsvampar.

De flesta gisselsvampar lever på dött organiskt material eller i en parasitrelation med alger eller djur. Några arter i ordningen Chytridiales orsakar sjukdomar i växter. Arten Batrachochytrium dendrobatidis ger upphov till chytridiomycos hos groddjur och kräldjur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Svampar